Иван Семёнович Кирин (26 января 1912—1974) — советский , кандидат технических наук (1950).

Родился в с. Кинель-Черкассы Самарской губернии.

Окончил Ленинградский государственный университет (1938).

С 1938 по 1948 работал сначала в Государственном оптическом институте (ГОИ), затем в НИИ-13, с 1946 младший научный сотрудник.

Кандидат технических наук (1950), тема диссертации «Химико-термическая обработка быстрорежущих сталей». Старший научный сотрудник.

С октября 1948 по декабрь 1958 г. в КБ-11: научный сотрудник, начальник лаборатории, старший научный сотрудник, и. о. начальника отдела, начальник отдела.

В декабре 1958 откомандирован в Ленинградский филиал Физико-технического института АН СССР (будущий ЛИЯФ, Орлова Роща, под Гатчиной). Заведовал лабораторией общей радиохимии (в 1975 г. лаборатория передана в РИАН).

Умер в 1974 г. от рака лёгких.

Государственная премия СССР 1976 года — за синтез и исследование физико-химических свойств соединений благородных газов.

Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (27.04.46), «За трудовую доблесть» ( 06.02.1954), орденом Трудового Красного Знамени (14.11.1956).

Источники 
 К 100-летию со дня рождения И. С. Кирина
 Атомный проект СССР: документы и материалы. Наука, 2009 — Всего страниц: 596
 Создатели ядерного оружия. Р. И. Илькаев. рфяц-внiiэф, 2004 — Всего страниц: 181
 http://ampress.net/docs/Book1.pdf
 http://www.pnpi.spb.ru/press-center/75-let-pobedy/bessmertnyj-polk-nits-kurchatovskij-institut-piyaf/106-11k/1696-kirin-ivan-semenovich